Ход может означать:
 Ход — движение, перемещение.
 Ход — осуществление игроком действия, предусмотренного правилами игры.
 Ход — сфира Ход, каббалистический термин.

География 
 Ход — село в Северной Осетии России.
 Ход — село в Цхинвальском районе Южной Осетии / Грузии

Фамилия 
 Ход, Мордехай

См. также 
 Асинхронный ход генератора
 Гусеничный ход
 Крестный ход
 Масляные ходы
 Ход уровня моря
 Ход часов
 Чёрный ход